Сокіл — рід птахів родини соколиних.
 Сокіл — тинкарський прилад у вигляді квадратної дошки з прикріпленою ручкою.
 W-3 «Сокіл» — багатоцільовий двомоторний гелікоптер польського виробництва.

Організації 
 Товариство «Сокіл» — українське патріотичне тіловиховне та руханкове товариство.
«Сокіл» (польський) — польське гімнастичне товариство.
 «Сокіл» — спортивно-оздоровче товариство, яке відіграло значну роль у національному відродженні слов'янських народів
 «Сокіл» — молодіжне військово-спортивне товариство, засноване у 2006 році
 «Сокіл» — спеціальний підрозділ у структурі управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України

Спорт

Клуби

Реґбі 
 «Сокіл» — регбійний клуб зі Львова

Футбол 
 «Сокіл» — аматорський футбольний клуб з міста Бережан Тернопільської області. Учасник чемпіонату ААФУ 2007 року
 «Сокіл» — футбольний клуб з міста Золочів Львівської області
 «Сокіл» — футбольний клуб з міста Львова
 «Сокіл» — футбольний клуб з міста Ходорова
 «Сокіл» — футбольний клуб з міста Саратов
«Сокіл» — аматорський футбольний клуб з с. Михайлівка-Рубежівка Київської області. Тричі володар Кубка Київської області. Двічі володар Суперкубка Київської області.

Футзал 
 СК «Сокіл» — український футзальний клуб з міста Хмельницького.

Хокей 
 «Сокіл» — український хокейний клуб, неодноразовий чемпіон України, призер чемпіонату СРСР та відкритої першості Білорусі
 «Сокіл» — російський хокейний клуб з міста Красноярська

Стадіони 
 «Сокіл» — стадіон у Львові
 «Сокіл» — стадіон у Стрию

Стрільба 
 Сокіл — спортивний пістолет розроблений на українському державному НВО «Форт»

Мистецтво 
 «Сокіл» — опера Дмитра Бортнянського

Особистості 

 Сокіл Василь Іванович — український письменник і журналіст
 Сокіл Марія Іванівна — оперова співачка-сопрано
 Сокіл Іван — військовий діяч, організатор Вільного Козацтва на Білоцерківщині
 Сокіл Іван Васильович — педагог, діяч відродженої 1941 року «Просвіти»

Громадські установи 
 «Сокіл» — колишня назва нинішнього Львівського кіноцентру у Львові.

Топоніми 

Села:
 Сокіл — Вінницька область, Чернівецький район 
 Сокіл — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Сокіл — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Сокіл — Донецька область, Ясинуватський район
 Сокіл — Івано-Франківська область, Галицький район
 Сокіл — Львівська область, Львівський район
 Сокіл — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район.

Інше:
 Сокіл — гора поблизу селища Новий Світ у Криму.

Мікрорайон міста 
 Сокіл — житловий масив у Соборному районі міста Дніпро.

Транспорт 
 «Сокіл» — станція Московського метрополітену.
 «Сокіл» — електродепо Московського метрополітену.

Природоохоронні території 
 Сокіл — заказник у Хмельницькій області
 Сокіл — заповідне урочище в Івано-Франківській області

Див. також 
 Лівобережна Сокілка
 Правобережна Сокілка
 Сокол (значення)
 «Сокіл-Оріон»

 «Сокіл — Джура» — всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра

Примітки